Scharmer (dorp), een dorp in de gemeente Midden-Groningen in de Nederlandse provincie Groningen
Scharmer (waterschap). een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen